Almah peut désigner :
 Almah, un groupe de heavy metal brésilien créé en 2006 ;
 Almah, son premier album, sorti en 2006 ;
 Almah, album d'Avishai Cohen paru en 2013 ;
 Almah, un terme employé dans le Livre d'Isaïe et objet d'interprétations dans les dogmes chrétiens.